Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Wojciech Fibak /  Jan Kodeš (semifinali)

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Tomáš Šmíd /  Balázs Taróczy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1978